Název Texcoco nebo Tezcoco může znamenat:
 Texcoco (Mexiko) – město a obec v Mexiku
 jezero Texcoco () – mexické jezero
 Texcoco (altepetl) – domorodý městský stát na území současného Mexika, člen Aztéckého trojspolku